A categoria até 67 kg feminino do taekwondo nos Jogos Pan-Americanos de 2011 foi disputada em 17 de outubro no Ginásio do CODE II com 13 taekwondistas, cada uma representando um país.

Calendário
Horário local (UTC-6).

Medalhistas

Resultados

Chave 

ate 67 kg feminino